Дендрит (кристал) — кристал, кристаліт, мінеральний агрегат
 Дендрит — розгалужений відросток нейрону